Ащыбулак — название населенных пунктов в Казахстане:

 Ащыбулак — село в Аксуском районе Алматинской области.
 Ащыбулак (до 2017 года — Пионер) — село в Жамбылском районе Жамбылской области.

См. также 
 Ащибулак
 Ашыбулак